Guidalotti – cognome italiano
 Cristoforo Guidalotti Ciocchi del Monte – cardinale italiano